Basilica dell'Immacolata Concezione (Agrigento), ad Agrigento (Sicilia)
 Basilica dell'Immacolata Concezione (Catanzaro), a Catanzaro (Calabria)
 Basilica dell'Immacolata Concezione (Sassello), a Sassello, (Liguria)
 Basilica dell'Immacolata Concezione (Lourdes), a Lourdes (Francia)
 Basilica del santuario nazionale dell'Immacolata Concezione, a Washington (Stati Uniti d'America)